koppeling (hoofdbetekenis), een mechanisme om delen met elkaar te verbinden
 koppeling (aandrijving), om vermogen over te brengen tussen assen
 koppeling (spoorweg), om spoorwagens aan elkaar te koppelen
 koppeling (grafentheorie), een wiskundige relatie